Résultats détaillés de l'édition 1989 du tournoi de tennis professionnel masculin Tournoi d'Indian Wells.

Faits marquants 
 Robert Seguso est disqualifié pour avoir insulté l'arbitre lors de son match de huitième de finale face à Andre Agassi.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters d'Indian Wells
 Saison 1989 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 1989) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 1989
Tennis masculin en 1989
Sport en Californie en 1989
Tennis aux États-Unis en 1989
Tennis en mars 1989